Sultana steht für:

 Sultana, weibliche Form von Sultan
 Sultana (Rebsorte)
 Sultana (Schauspielerin)
 Sultana (Călărași), Dorf in Rumänien
 Sultana (Kalifornien), Ort in den Vereinigten Staaten
 Sultana (Uhrenmarke), Schweizer Uhrenmarke

Schiffe:
 Sultana (Flaggschiff) der Osmanen während der Seeschlacht von Lepanto
 HMS Sultana, britisches Militärschiff 1768–1772
 Sultana (2001) Rekonstruktion der HMS Sultana
 Sultana (Oman), des Sultanats Oman, um 1840
 Sultana (Schiff, 1863), Dampfer, 1865 gesunken

Sultana ist der Familienname folgender Personen:

 Airin Sultana (* 1988), bangladeschische Filmschauspielerin 
 Alina Sultana (* 1984), Badmintonspielerin aus Bangladesch
 Farhana Sultana, bangladeschisch-US-amerikanische Geografin und Umweltwissenschaftlerin

 Shamima Sultana (* 1988), bangladeschische Cricketspielerin
 Tash Sultana (Natasha Sultana; * 1995), australische Singer-Songwriterin